Blom steht für:

 Blom (Guinea-Bissau), Dorf im Westen Guinea-Bissaus

Blom ist der Familienname folgender Personen:

 Alderik Henk Blom (* 1978), niederländischer Keltologe
 Alice Blom (* 1980), niederländische Volleyballspielerin
 Andre Blom (* 1970), südafrikanisch-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 August Blom (1869–1947), dänischer Filmregisseur
 Christian Blom (1782–1861), norwegischer Komponist, Reeder und Kaufmann
 Durk van Blom (1877–1938), niederländischer Ökonom
 Edward Blom (Lars-Edward Lucas Blom; * 1970), schwedischer Archivar, Gastronom, Wirtschaftshistoriker, Schriftsteller und eine Fernsehpersönlichkeit
 Ellen Blom (* 1979), norwegische Skibergsteigerin
 Elsy Blom-Wirz (1915–1985), belgische Bildhauerin
 Frans Blom (1893–1963), dänischer Archäologe
 Fredrik Blom (1781–1853), schwedischer Oberst und Architekt
 Gertrude Duby-Blom (1901–1993), Schweizer Umweltschützerin und Fotografin
 Gijs Blom (* 1997), niederländischer Schauspieler
 Holger Blom (1906–1996), schwedischer Architekt und Landschaftsarchitekt
 Ida Blom (1931–2016), dänisch-norwegische Historikerin
 Joakim Blom (* 1976), schwedischer Basketballspieler
 Jasper Blom (* 1965), niederländischer Jazzsaxophonist
 Karl Magnus Blom (1737–1815), schwedischer Mediziner
 Kevin Blom (* 1974), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Otto Blom (1887–1972), niederländischer Tennisspieler
 Paul Blom (* 1965), niederländisch-deutscher Festkörperphysiker
 Per Blom (* 1949), norwegischer Kanute
 Philipp Blom (* 1970), deutscher Journalist und Übersetzer
 Piet Blom (1934–1999), niederländischer Architekt
 Reinier Blom (1867–1943), niederländischer Turner
 Rens Blom (* 1977), niederländischer Stabhochspringer
 Tommy Blom († 2014), schwedischer Sänger und Moderator
 Tore Blom (1880–1961), schwedischer Leichtathlet
 Viktor Blom (* 1990), schwedischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Bloom, Blohm, Bloem